

Onomastica
 Ilie – variante del nome proprio di persona Elia

Persone
 Adrian Ilie – dirigente sportivo ed ex calciatore rumeno
 Andrew Ilie – ex tennista australiano
 Florin Ilie – calciatore rumeno
 Ruxandra Dragomir-Ilie – ex tennista rumena
 Silviu Ilie – calciatore rumeno